Соревнования в масс-старте на 50 км свободным стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 5 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017